Делегатская улица:
 В Казани:
 Делегатская улица (1-я Делегатская улица) — ныне не существующая улица в Казани (слобода Восстания).
 2-я Делегатская улица — ныне не существующая улица в Казани (слобода Восстания).
 Делегатская улица — улица в Москве.
 Делегатская улица — улица в Сочи.
 Делегатская улица — улица в Уфе.

Улицы в Москве, Сочи и Уфе (Россия).